Роберти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Роберти, Джованни (1909—2010) — итальянский профсоюзный деятель.
 Роберти, Роберто Джованни (1788—1867) — итальянский куриальный кардинал.
 Роберти, Франческо (1889—1977) — итальянский куриальный кардинал.
 Роберти, Эрколе де (1450—1496) — один из крупных художников феррарской школы.